In Indonesië
Onderdistrict in Indonesië
 Peundeuy (onderdistrict), een onderdistrict van het regentschap Garut van de provincie West-Java 
Plaats in Indonesië 
Peundeuy (plaats), een plaats in het onderdistrict Peundeuy van het regentschap Garut van de provincie West-Java 
Lebak Peundeuy, een plaats in het onderdistrict Cihara in het regentschap Lebak van de provincie Banten, Java